Bonoff ist der Familienname von:

 Karla Bonoff (* 1951), US-amerikanische Sängerin
 Terri Bonoff (* 1957), US-amerikanische Politikerin

Siehe auch:
 Bonhoff